Идеальное:

 Идеальное (философия) — философское понятие, противоположность материального, реального.
 Идеальное —  
отличный пример  процесса идеализации: абстрактный объект, который не может быть дан в опыте, например идеальный газ, точка, абсолютно чёрное тело.